

Vini 
 Chianti 
 Chianti Classico 
 Chianti Colli Aretini 
 Chianti Colli Fiorentini 
 Chianti Colline Pisane 
 Chianti Colli Senesi 
 Chianti Montalbano 
 Chianti Montespertoli 
 Chianti Rùfina 
 Chianti Superiore 
 Vin Santo del Chianti 
 Vin Santo del Chianti Classico

Altro 
 6851 Chianti – asteroide del sistema solare
 Colline del Chianti – zona collinare e montana dell'Italia compresa tra le province di Firenze, Siena e Arezzo
 Chianti senese – territorio meridionale della sub-regione geografica del Chianti, coincidente con la parte meridionale della zona viticola creata nel 1932 e chiamata, appunto, Chianti 
 Chianti – personaggio del manga e anime Detective Conan